Phrurolithus singulus est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Phrurolithidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique des États-Unis. Elle se rencontre en Floride, en Géorgie, en Alabama, au Tennessee et en Virginie.

Description 
Le mâle holotype mesure .

Publication originale 
 Gertsch, 1941 : New American spiders of the family Clubionidae. I. American Museum novitates, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Phrurolithidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique des États-Unis